Postpaid – zwany również systemem abonamentowym. System nabywania usług, za które płacimy po skorzystaniu z nich. Opłaty naliczane są cyklicznie (np. co miesiąc), zazwyczaj w formie tzw. abonamentu.

Prawo zobowiązań

ru:Биллинг#Prepaid